Der doppelte Achterknoten oder auch nur doppelter Achtknoten ist ein Knoten ist eine Verdopplung des Achtknotens, der ebenfalls eine Verdickung im Tauwerk erzeugt und Seeleuten als Stopperknoten oder als Griff dient.

Knüpfen 
Man legt eine Bucht in den Tampen und fährt mit dem Ende im Slalom durch die beiden Beine.
Die Anzahl der Windungen kann nach Bedarf verringert oder erhöht werden.

Alternativen 
Als dauerhafte Verdickung am Seilende eignet sich der Rückspleiß.

Für eine schwerere Verdickung, die auch geworfen werden kann, eignet sich der Wurfknoten oder die Affenfaust.

Siehe auch  
 Knotenkunde
 Liste von Knoten

Einzelnachweise 

Achtknoten, Doppelter
Achtknoten, Doppelter